Asahina kan som auktorsförkortning betyda:

 Yasuhiko Asahina
 Yasuhiko Jasuhiko Asahina

Robotskapade auktorsförkortningar